est le titre de plusieurs œuvres :
 , film britannique de Emeric Pressburger, sorti en 1953, adapté du roman Deux pour une
 Twice Upon a Time, film d'animation américain de John Korty et Charles Swenson, sorti en 1983
 Il était deux fois (Twice Upon a Time), épisode de la série Doctor Who, sorti en 2017
 Twice Upon a Time: The Singles, album compilation du groupe Siouxsie and the Banshees, sorti en 1992

Voir aussi 
 Il était deux fois

Homonymie de titre